bitwa graniczna – bitwa na granicy
 bitwa graniczna (1939)